L'édition 2019 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Dominic Thiem remporte l'épreuve en simple, Philipp Oswald et Filip Polášek celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Portugais João Sousa et du Serbe Filip Krajinović. Ils sont respectivement remplacés par Jozef Kovalík et Jaume Munar.

Pendant le tournoi 
Le tenant du titre Martin Kližan est éliminé dès le  tour par le  mondial Matthias Bachinger. Quatre têtes de série, à savoir Dušan Lajović, Márton Fucsovics, Leonardo Mayer et Pablo Carreño Busta, sont également sorties dès leur entrée en lice.

Lauréats 
Dominic Thiem remporte le  de sa carrière en simple, le  de la saison après Indian Wells et Barcelone, en écartant en finale Albert Ramos-Viñolas.

En double, Philipp Oswald et Filip Polášek décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Sander Gillé et Joran Vliegen, qui les avaient battus en finale la semaine passée à Gstaad. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel
 Saison 2019 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Sport en Autriche en 2019
Tennis masculin en 2019
Tennis en juillet 2019
Tennis en août 2019